

Tabela

Bibliografia 
 Wyniki spotkań na rsssf.com

2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
2004 w Holandii
2005 w Holandii
Eerste divisie